Bernhardiner werden genannt
 die Augustiner-Chorherren vom Grossen Sankt Bernhard nach dem Gründer Bernhard von Aosta
 die von ihnen gezüchtete Hunderasse Bernhardiner
 eine historische Braumarke (seit 1390 belegt) in der niederschlesischen Stadt Breslau
 der polnische Zweig der Franziskanerobservanten nach Bernhardin von Siena, siehe Bernhardiner (Franziskaner)
 gelegentlich die Zisterzienser nach ihrem Gründer Bernhard von Clairvaux (häufig in Frankreich: Bernardins)